Ringenwalde – frazione del comune tedesco di Märkische Höhe
 Ringenwalde – località del comune tedesco di Temmen-Ringenwalde
 Ringenwalde (oggi Dyszno) – frazione della città polacca di Dębno